Cinema: Jo confesso, pel·lícula d'Alfred Hitchcock
 Literatura: Jo confesso, novel·la de Jaume Cabré